Beaverton ist der Name mehrerer 

Orte in Kanada:
 Beaverton (Ontario)

in den Vereinigten Staaten:
 Beaverton (Alabama), im Lamar County
 Beaverton (Michigan), im Gladwin County
 Beaverton (Montana), im Valley County
 Beaverton (Oregon), im Washington County
 Beaverton (Pennsylvania), im Clearfield County
 Beaverton Crossroads, im Boone County, Illinois

Sonstiges:
 Beaverton Creek, Fließgewässer im Washington County, Oregon
 Beaverton Quarry, Mine im Washington County, Oregon
 Beaverton Gas Field, Gasvorkommen im Lamar County, Alabama
 Beaverton Creek Wetlands Park, Park im Washington County, Oregon

Siehe auch:
 Beavertown